

Israëlische kabinetten (1949–heden)

Zie ook 
 Regering van Israël